Ранчо ла Мора има више значења:

 Ранчо ла Мора (Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ла Мора (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ла Мора, Ла Мора (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ла Мора (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо ла Мора (Уимилпан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо ла Мора, Ла Хоја (Педро Ескобедо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо ла Мора (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ла Мора (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику